Аллсвенскан 1928/1929 () — 5-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 5 августа 1928 года и закончился 2 июня 1929 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1928/1929
Швеция
Спорт в Швеции в 1929 году
Футбол в Европе в 1929 году
Спорт в Швеции в 1928 году